

Aeronautica 
United States Air Force Thunderbirds – pattuglia acrobatica dell'United States Air Force (USAF), l'aeronautica militare degli Stati Uniti d'America

Armamenti
 Thunderbird – missile terra-aria britannico

Fumetti
 Thunderbird – Nome assunto da tre personaggi dei fumetti Marvel Comics:
John Proudstar
James Proudstar
Neal Shaara

Informatica
 Mozilla Thunderbird – programma client per e-mail e newsgroup basato su Mozilla
 Athlon Thunderbird – nome in codice di un processore Athlon AMD
 Thunderbird – Supercomputer dei Sandia National Laboratories

Mezzi di locomozione
 Thunderbird – treno ad alta velocità giapponese
 Ford Thunderbird – modello di automobile Ford
 Triumph Thunderbird – modello di motocicletta

Mitologia
Thunderbird o Uccello del Tuono – spirito appartenente alla mitologia dei Nativi Americani

Musica
 Gibson Thunderbird – basso elettrico prodotto da Gibson e Epiphone
 Thunderbird – album di Cassandra Wilson del 2006
 Thunderbird – album di Louis Bellson del 1965
 Thunderbird – album di Willis Jackson del 1962

Pagine correlate 
 Thunderbirds (disambigua)